Капандю́ () — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од. Входит в состав округа Каркасон.

Код INSEE кантона — 1106. Всего в кантон Капандю входят 18 коммун, из них главной коммуной является Капандю.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 13 342 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Капандю на карте Франции
 Население коммун департамента Од на сайте INSEE

Кантоны департамента Од